Jméno a příjmení Tony Esposito v hovorové formě nese vícero osobností:

 Tony Esposito (hokejista) (* 23. dubna 1943) – bývalý kanadsko-americký hokejový brankář, člen Hokejové síně slávy NHL
 Tony Esposito (hudebník) (* 15. července 1950) – italský hudebník a bubeník, proslavený hitem Kalimba de Luna z roku 1984